

Радиовещание

Печатные издания 
 Ивановская газета — областная газета (официальное издание Правительства области).
 Рабочий край — издаётся с 5 марта 1918 года. Официальное издание администрации г. Иваново.
 Иваново-Вознесенск — областная общественно-политическая еженедельная газета. Выходит с октября 1991 года.
 Иваново-Пресс — областная независимая еженедельная газета. Выходит с октября 1997 года.
 1000 домов — первая бесплатная городская газета города Иваново. Издается с июня 2014 года.
 Частник — рекламно-информационная газета для деловых людей. Издается с 1992 года, интернет-издание — с 2000 года.
 Курсив — интернет-газета, издаётся с 2001 года (юридическое лицо и лицензия этого СМИ больше не действительна).
 Медицина в Ивановской области — областная специализированная газета. Выходит с августа 2014 года.
 Из первых рук. 37 регион — рекламное издание. Иваново и Ивановская область. Выходит с 2000 года (переименовано из «Из рук в руки. Иваново» в сентябре 2016 года).
 Работа и образование. 37 регион — информационно-аналитическое издание. Еженедельная газета по трудоустройству. Иваново и Ивановская область. Выходит с 2007 года (переименовано из «Работа Сегодня» в сентябре 2016 года).

Телевещание 
 Телерадиокомпания «Барс» (https://www.ivanovonews.ru)

Аналоговое 
Телеканалы Иванова:
 5 Первый канал Родники 25/50 кВт план 25 кВт стерео NICAM
 12 Россия 1 / ГТРК «Ивтелерадио»| Родники 25/50 кВт
 25 Че! ОРТПЦ 1 кВт
 49 Матч ТВ Родники 500 Вт

Цифровое 
В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2015 годы», на территории Ивановской области проводятся работы по организации телерадиовещания в цифровом формате.

В августе 2013 года на территории Ивановской области начата трансляция цифрового эфирного телевидения

Примечания 

СМИ